Ричард Альберт «Дик» Ван Эрсдэйл (; родился 22 февраля 1943 года, Индианаполис, штат Индиана) — американский профессиональный баскетболист и тренер, брат-близнец Тома Ван Эрсдэйла.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Индианском университете в Блумингтоне, в 1965 году был выбран на драфте НБА под 10-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команду «Финикс Санз». Всего в НБА провёл 12 сезонов, последний из которых играл за Финикс вместе со своим братом Томом. Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1969—1971). Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1966). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1974). За ним в «Санз» закреплён номер 5. Всего за карьеру в НБА сыграл 921 игру, в которых набрал 15 079 очков (в среднем 16,4 за игру), сделал 3807 подборов, 3057 передач, 264 перехвата и 44 блокшота.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры игрока недолго (около 1/3 сезона — 26 игр) работал на должности главного тренера в родной команде «Финикс Санз» (1987).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Финикс Санз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Финикс Санз»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Родившиеся в Индианаполисе